Kim Min-jung (actrice) (1982), Zuid-Koreaans actrice
 Kim Min-jung (badminton) (1986), Zuid-Koreaans badmintonster
 Kim Min-jung (shorttrackster) (1985), Zuid-Koreaans shorttrackster
 Kim Min-jung (schutter) (1997), Zuid-Koreaans schutter
 Min-Jeong Kim (1988), Zuid-Koreaans judoka